Lédec (szlovákul Ladce), Szlovákia, Trencséni kerület, Illavai járás
Lédec, Sopronhorpács része, Győr-Moson-Sopron megye, Soproni járás
Barslédec (szlovákul Ladice), Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás